Cruzado, el participio del verbo cruzar, puede referirse a:

Apellido 
José Manuel Fernández Cruzado, pintor español del siglo XIX.
José Fernández Cruzado, médico español del siglo XIX.
Gregorio  Cruzada Villaamil,  historiador español del siglo XIX.
Sebastián  Cruzado Fernández "Chano",  futbolista español.
 Luis Cruzado, Ángelo Cruzado y Rinaldo  Cruzado, futbolistas  peruanos.
Sigurd el Cruzado, rey de Noruega.

Biología
 Delfín cruzado
 Cruzada es un  nombre vulgar de la planta Cruciata glabra.

Lugares
 Sierra Cruzada

Monedas 
Cruzado, moneda castellana acuñada por Enrique II.
 Cruzado novo, antigua moneda de plata de Portugal (véase también real (moneda brasileña)).

Obras  literarias y artísticas
  Las cruzadas  vistas por los árabes,  obra historiográfica de Amin Maalouf  (1983).
 Historia de las Cruzadas, obra historiográfica de Steven Runciman   (:en:A History of the Crusades,   1951).
 Vidas cruzadas, pieza teatral de Jacinto Benavente

Películas
  Las cruzadas,  película de 1935.
 Vidas cruzadas,  película de 1993.
 Cruzar el  Danubio, novela de  1995.
  Al cruzar el límite (Extreme Measures), película de  1996.

Religión
 Lo relativo a la cruz,  el símbolo del cristianismo, muy utilizado en heráldica.
 Los caballeros cruzados  participantes en las Cruzadas.

Véase también 
 Palabras cruzadas,   sopa de letras   y crucigramas.
 Fuego cruzado
 Ligamento cruzado anterior
 Ligamento cruzado posterior
 Envío cruzado
 Compilador cruzado
 Cable cruzado
 Conmutador de barras cruzadas
 Señalización cruzada
 Correlación cruzada
 Ventilación cruzada
 Contaminación cruzada
 Reactividad cruzada
 Validación cruzada
 Entropía cruzada
 Cruzado mágico,  marca comercial y tipo de sujetador
 Cruzar la T,   maniobra naval